Balinka, település Magyarországon, Fejér megyében, a Móri járásban
Balinka, település Lengyelországban, a Podlasiei vajdaságban
Balinka, folyó Csehországban